Blaser kan syfta på:

 Blaser (bergstopp i Österrike) – en bergstopp i Tyrolen
 Blaser (skjutvapentillverkare) – skjutvapentillverkare i Tyskland.

Se även
 Blazer